Gaëtan Belaud (né en 1986), footballeur français.
 Valentin Belaud (né en 1992), pentathlète français.